Le nom Giulio Rubini peut faire référence à :
 Giulio Rubini (1844-1917), un homme politique italien ;
 Giulio Rubini (1987-), un joueur de rugby à XV international italien.

Voir aussi